Зерка́льный — самостоятельное название для ряда объектов:

Россия 
 Зеркальный — деревня в Всеволожском районе Ленинградской области.
 Зеркальный — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Зеркальный — хутор в Егорлыкском районе Ростовской области.
 Зеркальный — посёлок в Красногвардейском районе Ставропольского края.
 Зеркальный — посёлок в Кимовском районе Тульской области.
 Зеркальный (лагерь) — культовый пионерский лагерь в Ленинградской области на Карельском перешейке.
 Зеркальный переулок — переулок в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Пруд Зеркальный — гидрологический памятник в Донецкой области Украины.

См. также 
 Зеркальное
 Зеркальная